Steve Tielens (Rumst, 25 april 1971) is een Vlaamse ambiance- en charmezanger.

Tielens werkte op jonge leeftijd als deejay in het café van zijn ouders. In 2000 bereikte hij de finale van de Soundmixshow en in 2001 werd hij tweede in Ontdek de ster. In 2015 deed hij mee aan het culinaire televisieprogramma Komen Eten van VIER. Zijn grootste hit scoorde Tielens in 2015 met Het is weer Couckenbak, waarvoor hij samenwerkte met Marc Coucke. Het is tot nog toe zijn enige single die de Ultratop 50 bereikte. In de Vlaamse top 50 stond de single op nummer 1.

Discografie (hitnoteringen)

Singles 

|-
|align="left"|Ben je vergeten||2012||12-03-2012||-||-|| Promotrack met Robin Vissenaekens
|-
|align="left"|Geen wonder dat ik ween||2012||31-03-2012||tip40||-|| Nr. 7 in de Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|De polonaise||2012||14-07-2012||tip57||-|| Nr. 6 in de Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|De arme straatmuzikant||2012||15-09-2012||tip48||-|| Nr. 9 in de Radio 2 Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|Elisa||2012||24-11-2012||tip45||-|| Nr. 10 in de Radio 2 Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|We gaan een feestje bouwen||2013||09-03-2013||tip39||-|| Nr. 4 in de Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|Ik ga leven||2013||31-08-2013||tip25||-|| Met Liesje Winten / Nr. 7 in de Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|Ik mis je||2013||18-10-2013||tip39||-|| Nr. 7 in de Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|Kom je vanavond?||2013||27-12-2013||tip29||-|| Nr. 8 in de Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|Ik heb je sleutel weggesmeten||2014||15-02-2014||tip33||-|| met Liesje Winten / Nr. 5 in de Vlaamse Top 10
|-
|align="left"|Ik heb de hele nacht liggen dromen van jou||2014||13-06-2014||tip55||-|| Nr. 16 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Wij vieren feest vandaag||2014||01-11-2014||tip43||-|| Nr. 22 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Gisteren herleeft||2015||17-01-2015||tip76||-|| met Marjan Berger / Nr. 32 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Wat heb jij een lekker lijf!||2015||31-01-2015||tip42||-|| Nr. 18 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|In de armen van de nacht||2015||23-05-2015||tip68||-|| Nr. 26 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Het is weer Couckenbak||2015||20-06-2015||29||8|| met Marc Coucke / Nr. 1 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Angelina||2015||03-10-2015||tip69||-|| Nr. 35 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|De polonaise||2016||16-01-2016||tip||-|| Nr. 17 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Dat was een kus||2016||16-04-2016||tip||-|| Nr. 48 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|De zomer is begonnen||2016||18-06-2016||tip40||-|| Nr. 23 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|The show must go on||2016||26-11-2016||tip||-|| Nr. 28 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Ik en ons Monique||2017||21-01-2017||tip||-|| met Monique / Nr. 30 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Bij ons in Vlaanderen||2017||13-05-2017||tip||-|| Nr. 29 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|En gaan met die banaan||2017||21-10-2017||tip||-|| met Bart Anneessens Cops
|-
|align="left"|In ons cafeetje||2018||06-01-2018||tip||-|| met De Zingende Vaten / Nr. 20 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Naar de zevende hemel||2018||17-03-2018||tip||-|| Nr. 23 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Het voetballied (Come on Belgium!)||2018||05-05-2018||tip||-|| met Jill De Greef / Nr. 22 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|De nacht van mijn leven||2018||04-08-2018||tip||-|| Nr. 43 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Je moet niet bang zijn voor het leven||2018||08-12-2018||tip||-|| Nr. 29 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Hé Jacqueline (Waar is de vaseline)||2018||12-01-2019||tip||-|| met Zuster Vaseline / Nr. 28 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Wij zijn de kakkers||2019||04-05-2019||tip||-|| met Feestdj Diego
|-
|align="left"|Ga jij vanavond met me mee?||2019||04-05-2019||tip||-|| met José Sep / Nr. 30 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|We goan noar 't strand||2019||27-07-2019||tip||-|| Nr. 41 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Jij hoort bij mij||2019||28-12-2019||tip||-|| met Wendy Van Wanten / Nr. 45 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Dikke scheisse||2020||01-02-2020||tip||-|| met Filip D'haeze / Nr. 34 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Sterrenkind||2020||25-04-2020||tip||-|| met Kayleigh
|-
|align="left"|1000 mooie dromen||2020||01-08-2020||tip||-|| met Discobar Joossens / Nr. 30 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Dat goed gevoel||2020||21-11-2020||tip||-|| met Salim Seghers / Nr. 39 in de Vlaamse Top 50
|-
|align="left"|Mijn hart zegt niet veel||2021||30-01-2021||tip38||-|| met Eveline Cannoot en Celien / Nr. 22 in de Vlaamse Top 50
|}

Albums 

|-
|align="left"|Een droom||2010||-||-||-|| 
|-
|align="left"|Feesten is mijn leven||2012||07-04-2012||92||1|| 
|-
|align="left"|Mijn eigen leven||2014||26-07-2014||27||16||
|-
|align="left"|De langste polonaise||2015||05-09-2015||16||12||
|-
|align="left"|15 jaar feest - 15 jaar Steve Tielens||2017||21-10-2017||67||7||
|-
|align="left"|Parels & duetten||2020||28-11-2020||100||2||
|}

Belgisch zanger